Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rainer Schüttler che ha battuto in finale Johan Settergren 7-65, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (primo turno)
 Rainer Schüttler (Campione)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Michal Tabara (secondo turno)

 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Daniel Elsner (primo turno)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Jens Knippschild (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2000